Albay puede referirse a:

Albay  una provincia de Filipinas situada en la región de Bícol en la isla de Luzón.
 Islote de Albay situado en Filipinas, adyacente a la de Paragua, en el grupo de Balábac.